Coelopleurum nakaianum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Masao Kitagawa, och fick sitt nu gällande namn av Masao Kitagawa. Coelopleurum nakaianum ingår i släktet Coelopleurum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nakaianum